Hans Georg von Arnim (1583-1641), militaire allemand ;
  (1841-1914), homme politique prussien ;
  (1846-1922), général prussien ;
 Hans von Arnim (1859-1931), philologue classique allemand ;
 Hans-Jürgen von Arnim (1889-1962), Generaloberst allemand ;
  (1939-), un avocat constitutionaliste et auteur allemand.

Voir aussi 

 Arnim, famille noble allemande.
 Hans-Heinrich Sixt von Armin (1890-1952), Generalleutnant allemand.

Notes